Илья Митрофанов:
 Митрофанов, Илья Александрович (род. 1980) — российский актёр.
 Митрофанов, Илья Георгиевич (… — 1995) — русский писатель.